Yumoto ist der Familienname folgender Personen:

 Fumihisa Yumoto (* 1984), japanischer Skispringer
 Ken’ichi Yumoto (* 1984), japanischer Ringer
 Shin’ichi Yumoto (* 1984), japanischer Ringer
 Sōya Yumoto (* 2001), japanischer Fußballspieler